Ignacij je lahko:

Oseba 
 Ignacij Voje - slovenski zgodovinar; (* 1926)
 Ignacij Klemenčič - slovenski fizik; (1853-1901)

Svetnik 
 Sveti Ignacij Antiohijski - škof, mučenec, svetnik in apostolski oče;  († začetek 2. st. po Kr.),  god 17. oktober
 Sveti Ignacij Carigrajski (Niketa Rangabes) – bizantinski  duhovnik, menih in patriarh;  (*ok. 797  †877), god 23. oktober
 Sveti Ignacij Lojolski - duhovnik, svetnik in ustanovitelj jezuitov; (1491-1556), god 31. julij
 Sveti Ignacij Santijski (Ignazio da Santhià) – italijanski duhovnik, kapucin in svetnik; (1686-1770), god 22. september.
 Ignacij Knoblehar slovenski misijonar, raziskovalec, katoliški duhovnik ter kandidat za svetnika; (1819-1858).